Croton argyrophyllus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton argyrophyllus, Kunth, 1817 : Croton micans
 Croton argyrophyllus var. pubescens, (Klotzsch) Müll.Arg., 1865 : Croton nervosus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton